

Cinema 
 Non si può tornare indietro (Reunion) – film del 1980 diretto da Russ Mayberry
 L'amico ritrovato (Reunion) – film del 1989 diretto da Jerry Schatzberg
 Mio figlio è tornato (Reunion) – film del 1994 diretto da Lee Grant

Geografia 
 La Riunione (La Réunion) – isola dell'Oceano Indiano
 La Réunion – comune del Lot e Garonna (Francia)
 Reunion – località della Contea di Adams, Colorado (Stati Uniti d'America)
 Reunion – distretto di Dallas, Texas (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 L'amico ritrovato (Reunion) – romanzo di Fred Uhlman del 1971.
 Reunion – fumetto di Jane Espenson appartenente alla saga di Buffy l'ammazzavampiri.

Musica 
 Reunion – album dei The Temptations del 1982
 Reunion – album di Gary Burton del 1989
 Reunion – album dei Black Sabbath del 1998
 Reunion – album dei Tazenda del 2006
 Reunion – album dei The Rankin Family del 2007
 Reunion – album dei Ricchi e Poveri del 2020

Televisione 
 Reunion – serie televisiva statunitense
 Successione (Reunion) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation

Altro 
 Reunion – videogioco